Cartaginès, gentilici de la ciutat de Cartago
 Imperi Cartaginès, antic imperi dominat per la ciutat de Cartago
 Cartaginesos o púnics, poble semita del qual formaven part els habitants de Cartago